O termo cavalo selvagem pode referir-se a:
 Cavalo assilvestrado
 Tarpan, uma subespécie selvagem da espécie Equus ferus, já extinta.
 Cavalo-de-przewalski, uma subespécie selvagem da espécie Equus ferus, ainda existente.
 Cavalos que apresentam marcas primitivas.

Desambiguação